Жак Ма́ртин Барзе́н (, 30 ноября 1907 года, Франция — 25 октября 2012 года, США) — американский  культуры, публицист, педагог. Эмерит-профессор Колумбийского университета, в котором был отмечен Great Teacher Award (2007). Автор множества книг.

Биография 
Родился в Кретейе близ Парижа. С 1920 года в США, куда переехал с матерью, и где его отец находился с 1917 года с дипломатической миссией.

Окончил Колумбийский университет (бакалавр и магистр искусств). Степень доктора философии получил там же в 1932 году, защитив диссертацию о Монтескье, которая легла в основу его первой книги, опубликованной в том же году.
С 1928 г. преподавал историю в альма-матер, с 1937 г. профессор, был деканом и проректором, с 1975 г. в отставке, эмерит.
В 1996 г. переехал из Нью-Йорка в Сан-Антонио, Техас, где и умер.

С 1933 года гражданин США.
Впервые женился в 1931 году и развёлся в 1936 году. В том же году женился второй раз, от этого брака трое детей, с 1979 года вдовец. В 1980 году женился третий раз.

Итоговый труд Жака Барзена — внушительная книга «От рассвета до упадка: 500 лет культурной истории Запада» (От рассвета к декадансу: 500 лет западной культурной жизни, от 1500 г. по настоящее время) (2000), которую он выпустил, когда ему было 92 года. Как передаёт Б. Парамонов, надлом Запада, приведший к нынешнему упадку, декадансу, Барзен обозначает 1914 годом — годом начала Первой мировой войны, которая, по его словам развеяла «Великую Иллюзию» — западный миф о поступательном культурном прогрессе.

Автор Британники.

Научные труды 
1927 Samplings and Chronicles: Being the Continuation of the Philolexian Society History, with Literary Selections from 1912 to 1927  (editor). Philolexian Society.
1932 The French Race: Theories of Its Origins and Their Social and Political Implications. P.S. King & Son.
1937 Race: A Study in Modern Superstition (Revised, 1965 Race: A Study in Superstition). Methuen & Co. Ltd.
1939 Of Human Freedom. Revised edition, Greenwood Press Reprint, 1977: .
1941 Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage. .
1943 Romanticism and the Modern Ego. Boston, Little, Brown and Company, 1943.
1945 Teacher in America. Reprint Liberty Fund, 1981. .
1950 Berlioz and the Romantic Century. Boston: Little, Brown and Company / An Atlantic Monthly Press Book, 1950 [2 vols.].
1951 Pleasures of Music: A Reader's Choice of Great Writing About Music and Musicians From Cellini to Bernard Shaw Viking Press.
1954 God's Country and Mine: A Declaration of Love, Spiced with a Few Harsh Words. Reprint Greenwood Press, 1973: .
1956 Music in American Life. Indiana University Press.
1956 The Energies of Art: Studies of Authors, Classic and Modern. Greenwood, .
1959 The House of Intellect. Reprint Harper Perennial, 2002: .
1960 Lincoln the Literary Genius (first published in The Saturday Evening Post, February 14, 1959)
1961 The Delights of Detection. Criterion Books.
1961 Classic, Romantic, and Modern. Reprint University of Chicago Press, 1975: .
1964 Science: The Glorious Entertainment. HarperCollins. .
1967 What Man Has Built (introductory booklet to the Great Ages of Man book series). Time Inc.
1968 The American University: How It Runs, Where It Is Going. Reprint University of Chicago Press, 1993: .
1969 Berlioz and the Romantic Century (3d ed.).
1971 On Writing, Editing, and Publishing. University of Chicago Press.
1971  (with Wendell Hertig Taylor). Revised edition, Harper & Row, 1989: .
1974 Clio and the Doctors. Reprinted University of Chicago Press, 1993: .
1974 The Use and Abuse of Art (A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts) . Princeton University Press. .
1975 Simple and Direct: A Rhetoric for Writers. 4th ed, Harper Perennial, 2001: .
1976 The Bibliophile of the Future:  His Complaints about the Twentieth Century (Maury A. Bromsen lecture in humanistic bibliography). Boston Public Library. .
1980 Three Talks at Northern Kentucky University. Northern Kentucky University, Dept. of Literature and Language.
1982 Lincoln's Philosophic Vision. Artichokes Creative Studios.
1982 Critical Questions: On Music and Letters, Culture and Biography, 1940–1980 (edited by Bea Friedland). University of Chicago Press. .
1982 Berlioz and His Century: An Introduction to the Age of Romanticism (Abridgment of Berlioz and the Romantic Century). University of Chicago Press. .
1983 A Stroll with William James. Reprint University of Chicago Press, 2002: .
1986 A Word or Two Before You Go: Brief Essays on Language. Wesleyan University.
1989 The Culture We Deserve: A Critique of Disenlightenment. Wesleyan University. .
1991 An Essay on French Verse: For Readers of English Poetry. New Directions Publishing. .
1991 Begin Here: The Forgotten Conditions of Teaching and Learning. University of Chicago Press. .
2000 From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life, 1500 to the Present. .
2001 Sidelights on Opera at Glimmerglass. Glimmerglass Opera
2002 A Jacques Barzun Reader. .
2002 What Is a School? and Trim the College! (What Is a School? An Institution in Limbo, Trim the College! A Utopia). Hudson Institute.
2003 The Modern Researcher (6th ed.) (with Henry F. Graff). Wadsworth Publishing. .
2004 Four More Sidelights on Opera at Glimmerglass: 2001–2004

Примечания

Ссылки 
 Барзен, Жак Мартен Кругосвет
 https://www.nytimes.com/2012/10/26/arts/jacques-barzun-historian-and-scholar-dies-at-104.html 
 https://www.theguardian.com/education/2012/oct/29/jacques-barzun

Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук
Доктора философии
Профессора Колумбийского университета
Историки культуры
Публицисты США
Педагоги США
Столетние долгожители США
Награждённые Национальной гуманитарной медалью США
Президенты Американской академии искусств и литературы
Авторы Британской энциклопедии